O Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas é um instituto particular de pesquisas em pseudociências brasileiro. Está sediado na cidade de Bauru, no estado de São Paulo.

Entre as suas pesquisas parapsicológicas, destacam-se aquelas sobre o Modelo Organizador Biológico (corpo espiritual), a reencarnação e os fenómenos de "poltergeist", além de investigações sobre mediunidade, Experiência em Leitos de Morte, Experiências de Quase-Morte, Experiência Fora do Corpo (em língua inglesa, "Out of the Body Experience") e Transcomunicação Instrumental.

História 
Foi fundado em 13 de dezembro de 1963 pelo parapsicólogo espírita Hernani Guimarães Andrade, com o objetivo de promover a pesquisa científica em torno dos fenómenos psíquicos,  biológicos  e físicos, em todos os seus domínios e implicações dentro do campo dos fenómenos paranormais, assim como promover a difusão cultural relativa a tais conhecimentos, através de publicações, conferências ou outros meios equivalentes. Não possui fins lucrativos.

Em 1976 o IBPP publicou o primeiro trabalho referente aos casos de reencarnação pesquisados no Brasil. Esse trabalho referia-se à monografia intitulada: "Um Caso que Sugere Reencarnação: Jacira & Ronaldo". O IBPP, ao longo dos anos, reuniu cerca de sessenta ocorrências, todas devidamente catalogadas, que sugerem reencarnação.

A pesquisadora brasileira Sônia Rinaldi também tem o seu nome ligado a este Instituto.

A Psicobiofísica 
Como definido pela instituição, a Psicobiofísica é uma disciplina científica cujo objecto é o estudo dos fenómenos psíquicos, biológicos e físicos, em todas as suas manifestações de carácter paranormal.

Ao contrário da abordagem tradicional desses fenómenos, estudados no campo da Psicologia, a Psicobiofísica:

aceita, "a priori", a possibilidade de tais fenómenos;
procura detectá-los; e
uma vez registrados, classifica-os em algumas ou em todas as três categorias a saber, a psíquica, a biológica, e a física.

A partir então dos factos observados, tenta explicá-los e descobrir as leis que os regem. Admite, desse modo, a possibilidade mesmo de eliminar-se o carácter de paranormalidade de tais fenómenos, incluindo-os no elenco de fenómenos naturais.

Caracteriza-se pelo aspecto científico e humanístico, baseado na Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec, estruturada com base na investigação dos fenómenos paranormais, particularmente os mediúnicos, na segunda metade do século XIX, complementada pelas informações fornecidos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier.

Ver também 
 Críticas ao espiritismo
 Espiritismo científico
 História do espiritismo no Brasil
 Princeton Engineering Anomalies Research
 Pseudociência

Associações espíritas de pesquisa, estudo e divulgação
Pseudociência